Герберт Юлианович Маннс (; 1 ноября 1884 — 22 мая 1938) — советский учёный-, криминалист, специалист в области уголовного права, профессор, заведующий кафедрой уголовного права Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

Биография 
Герберт Юлианович Маннс родился 1 ноября 1884 года в г. Вендене Лифляндской губернии (ныне — г. Цесис, Латвия). В официальных документах имеется пометка о вероисповедании Маннса Г. Ю. — «православный».
 1912 год — окончил юридический факультет Казанского университета.
 1913—1914 годы — научная командировка в Берлин, учился на юридическом факультета Берлинского университета.
 1916 год — избран приват-доцентом юридического факультета.
 1918 год — экстраординарный профессор юридического факультета Иркутского университета. Читал курсы уголовного права, уголовной политики, истории уголовного права, криминалистики, государственного права и социологии.
 1922 год — назначен деканом Факультета общественных наук Иркутского университета.
 1924 год — назначен деканом факультета права и местного хозяйства.
 С 1927 года — профессор Саратовского университета.
 С 1928 года — директор Фундаментальной библиотеки Саратовского университетата.
 1931 год — назначен заведующим кафедрой уголовного права вновь созданного Саратовского юридического института.
 1937 год — репрессирован.
22 мая 1938 года — расстрелян.

В 1957 году реабилитирован посмертно.

Семья 
 Жена — Маннс (Резникова) Варвара Петровна (1885 г.р.)
 Сын — Маннс Эдгар Гербертович (1907 г.р.)

Память 
 Медаль имени Герберта Маннса (учреждена 27 июня 2014) — общественная награда, вручаемая Международной неправительственной некоммерческой организацией «Конгресс криминалистов» за достижения в области криминалистики.

Публикации

Книги, монографии, учебные пособия

Статьи 
 Маннс Г. Ю. Андрей Антонович Пионтковский // Журнал Министерства юстиции. — 1916. — № 5. — С. 194—200.
 Маннс Г. Ю. Меры социальной защиты в уголовном кодексе РСФСР и в итальянском проекте уголовного уложения 1921 г. // Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского Университета. Факультет общественных наук. Вып. 6. — 1923. — С. 222—266.
 Маннс Г. Ю. Криминалистика, как прикладная дисциплина и предмет преподавания // Сборник трудов профессоров и преподавателей Государственного Иркутского Университета. Отдел I — науки гуманитарные. Вып. 2. — 1921. — С. 139—164.
 Маннс Г. Ю. Отношение Уголовного Кодекса 1926 года к вине и опасному состоянию // Проблемы преступности. Сборник. Вып. 3. — 1928. — С. 35-53.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница памяти на сайте жертв репрессий Бессмертный барак
 Конгресс криминалистов

Выпускники Казанского университета
Преподаватели Иркутского государственного университета
Преподаватели Саратовского государственного университета
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Криминалисты Российской империи
Криминалисты России
Криминалисты СССР
Казнённые в 1938 году